A Equipe Salvadorenha de Copa Davis representa El Salvador na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Salvadorena de Ténis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Salvadorenha)

El Salvador